Георги Симеонов Молеров е български зограф от рода Молерови, син на Симеон Молеров и внук на Димитър Молеров. Георги Молеров е един от видните представителите на Банската художествена школа.

Биография 
Роден е в 1848 година в село Банско, което тогава е в Османската империя. Има по-малък брат Вишан, но само Георги продължава занаята на баща си. Георги Молеров е последният от рода Молерови, който продължава традицията и учи иконопис при баща си.

Малки целувателни икони (ендеци) на Георги Молеров се намират в църквата „Света Троица“ в Банско. Умира млад на 30 години в 1878 година от ухапване на бясно куче. Според други данни е роден в 1844 и умира в 1876 година.

Родословно дърво

Бележки 

Български художници
Български иконописци
Георги
Представители на Банската художествена школа
Български творци от Македония
Родени в Банско
Починали в Банско